Köinge kan syfta på:

 Köinge, Falkenbergs kommun – en småort i Falkenbergs kommun
 Köinge socken – en socken och tidigare församling i Halland
 Köinge församling – en tidigare församling i Falkenbergs kommun i Hallands län – 2006
 Köinge landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Köinge distrikt – ett distrikt i Falkenbergs kommun och Hallands län 2016–
 Köinge, Hörby kommun – en by i Hörby kommun